Lombardo – inerente alla Lombardia
 Lombardo – inerente alla regione storica della Lombardia
 Lombardo – inerente all'antica marca di Lombardia
 Lombardo – inerente all'ancor più antico regno di Langobardia, con particolare riferimento alla Langobardia Maior

Linguistica 
Lingua lombarda – lingua gallo-italica dell'Italia settentrionale
 Lombardo occidentale o insubre – dialetto gallo-italico della lingua lombarda
 Lombardo orientale o orobico – dialetto gallo-italico della lingua lombarda

 Lombardo di Sicilia o gallo-italico di Sicilia – varietà gallo-italica parlata in Sicilia

 Koinè lombarda o lombardo-veneta o padana – scrittura volgare illustre dell'Italia settentrionale in epoca medievale

Persone

Lombardo

Lombardo – famiglia italiana di scultori e architetti attiva a Venezia, in Emilia e nelle Marche
Lombardo – famiglia italiana di musicisti attiva a Messina
Lombardo – famiglia nobile di Lucera (FG)

Cognomi composti
 Marida Lombardo Pijola – giornalista e scrittrice italiana.

Altro
Corriere Lombardo – quotidiano della Milano del dopoguerra, chiuso nel 1966
Fiat 1100 Lombardo Sport Barchetta – autovettura da competizione costruita a Palermo nel 1953
Lombardo – uno dei due piroscafi usati per trasportare i Mille al comando di Giuseppe Garibaldi da Quarto verso la Sicilia

Pagine correlate 
Lombardo Radice